Тулиголово () — село в Комарновской городской общине Львовского района Львовской области Украины.

Население составляет 600 человек. Занимает площадь 2,85 км². Почтовый индекс — 81572. Телефонный код — 3231.

Достопримечательности 

 Костёл Св. Дороты (1600 г.) (ныне Покровская церковь). Памятник архитектуры национального значения.
 Часовня-усыпальница семьи Балов на старом кладбище.
 Дворец, проект которого осуществили в конце ХІХ ст. известные архитекторы, авторы Венской обсерватории, Черновицкого и Одесского оперных театров, здания Львовской гостиницы «Жорж» и Львовского дворянского казино Фердинанд Фельнер и Герман Гельмер (ныне здесь размещается туберкулёзный диспансер).

Известные уроженцы 
 Юлиан Фалат (1853—1929) — выдающийся польский художник-акварелист.

Ссылки 
 Тулиголово на сайте Верховной рады Украины